În județul Arad, alegerile locale din 2020 s-au desfășurat la 27 septembrie.

Consiliul județean a rămas condus de Partidul Național Liberal, singurul partid care a pierdut mandate fiind Partidul Social Democrat (-9).

Rezultate Consiliu Județean

Rezultate complete în Județul Arad 
Municipiile din Județul Arad:

Note

2020 în România
Alegeri în 2020
Alegeri locale în România
Județul Arad